Taal steht für:
 Taal (Film), indischer Bollywood-Film aus dem Jahre 1999
 Taal (Band), französische Progressive-Rock-Band
 Taal ist eine Selbstbezeichnung des Afrikaans und des Niederländischen sowie das Wort „Sprache“ in den genannten Sprachen
 Tala (Musik), zyklisch wiederholte rhythmische Struktur in der klassischen indischen Musik

Geografische Objekte:
 Taal (Batangas), Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Batangas
 Taal-See, Vulkansee in der philippinischen Provinz Batangas
 Taal (Vulkan), Vulkan im Taal-See in der philippinischen Provinz Batangas

Personen:

 Bai-Mass Taal (* 1947), Minister für Fischerei und Naturressourcen in Gambia
 Ebou Momar Taal (1937–2019), gambischer Diplomat, Ökonom, Linguist, Historiker und Islamologe
 Olari Taal (* 1953), estnischer Politiker und Unternehmer
 Saja Taal (1944–2014), gambischer Herausgeber und Politiker
 Simon Taal (* 1985), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Tal (Begriffsklärung), Thal
 Onze Taal
 Afrikaanse Taalmonument